Medhafushi est un nom propre qui peut désigner :
 Medhafushi, une île de la subdivision de Alif Dhaal aux Maldives ;
 Medhafushi, une île de la subdivision de Haa Alif aux Maldives ;
 Medhafushi, une île de la subdivision de Laamu aux Maldives ;
 Medhafushi, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
  Medhafushi, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives ;
 Medhafushi, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.